Димитър Анастасов Наумов е български дипломат.

Биография 
Роден е в семейството на видния просветен деец от Битоля Анастас Наумов. Димитър Наумов е служител в канцеларията на Двореца в София и един от най-близките секретари на цар Борис III. За известно време директор на печата, колега на бившия дипломат Стефан Бочев от външното министерство.

В 1936 година става български посланик в Съединените щати.

Под натиск, оказан от Германия, България обявява война на САЩ на 13 декември 1941 година. Посланик Наумов научава за войната от вестниците. Уверен, че става дума за грешка, Наумов с открита телеграма иска опровержение от София и съобщава, че „слуховете за обявяване на война са повече от невероятни и комични“, и че в САЩ се приема за невероятно България да обяви война на Америка.

След Деветосептемврийския преврат в 1944 година е репресиран от новите власти. Арестуван е и въдворен в лагера „Николаево”, Старозагорско, а след това в лагера „Белене”. Освободен е от лагера „Белене” през 1951 година.

Бележки 

Посланици на България в САЩ
Български дипломати от Македония
Лагеристи в Белене
По произход от Битоля